Piotr Giza (1883–1950) – członek PDS, szeregowy 7 pp Leg., uczestnik wojny z bolszewikami, odznaczony KW, Brązowym KZ i MN, naczelnik gminy Dąbrówka Polska, brat Józefa
 Piotr Grzegorz Giza (ur. 1980) – piłkarz grający na pozycji pomocnika, reprezentant Polski, trener

Przypisy